

Patronyme
 Christophe Héral, (1960- ),  est un compositeur français pour le cinéma.
 Jean-Baptiste Héral, (1822-1911), fut un homme politique français.
 Jean-François Legendre-Héral, (1796-1851), fut un sculpteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme